miejscowości w Polsce w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy 

 Nowe Kichary
 Stare Kichary